Duńska 1. division w piłce nożnej (1930/1931) był 19. sezonem mistrzostw Danii w piłce nożnej. Liga liczyła 10 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Boldklubben af 1893. Nowym mistrzem Danii został zespół Boldklubben Frem.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Duńska 1. division w piłce nożnej

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Danii